Яросла́вна (устар., им. пад.) — устарелая форма женского отчества от имени Ярослав (совр. вариант — Ярославовна).

В XX—XXI веках — также редкое русское и украинское женское имя. Не путать с женским именем Ярослава.

Отчество княжон 
В русских летописях при упоминании, например, о браке, порой не приводится личное имя невесты, а при сообщении о смерти княгини — её личное имя. В первом случае женщина чаще именуется по имени отца (Мстиславна, Всеволодковна, Ярославна), во втором — по имени мужа в притяжательной форме (Мстиславляя, Всеволожая).

Из носительниц этого отчества в историю вошли:

 Дочери Ярослава Мудрого, великого князя киевского, и Ингигерды (Ирины) Шведской:
 Анастасия (?) Ярославна (ок. 1023—1074/1094) — королева Венгрии, жена венгерского короля Андраша I.
 Елизавета Ярославна (ок. 1025(?) — ок. 1066/1067) — королева Норвегии, жена норвежского конунга Харальда III Сигурдарсона Сурового.
 Анна Ярославна (ок. 1024/1032/1036 — не ранее 1075) — королева Франции, жена французского короля Генриха I.
 Ей посвящены роман А. Ладинского (1961), опера А. Рудницкого (1967), художественный фильм И. Масленникова (1978).

 Дочери Ярослава Осмомысла, князя галицкого, и Ольги Юрьевны:
[[Файл:Перов Плач Ярославны.jpg|thumb|right|В. Г. Перов. «Плач Ярославны»]]

 Ярославна Галицкая (? — ?) — (имя не известно) — жена (с ок. 1164 по 1165 г.г.) венгерского короля Иштвана III.
 Ефросинья Ярославна (в источниках просто Ярославна) (2-я половина XII века) — жена (с ок. 1169 г.) князя новгород-северского Игоря Святославича, главного героя «Слова о полку Игореве». В тексте не имеет личного имени (Ефросинья — это позднее допущение), поэтому «Ярославна» в качестве отдельного имени проникло в русскую культуру и позже стало названием для многих предметов (см. ниже).
 С её именем связаны:
 «плач Ярославны» — получившая широкую известность часть эпоса «Слово о полку Игореве».
 Этой поэтической теме посвящены известные картины:
 «Плач Ярославны» — картина В. Г. Перова, 1881 год.
 «Плач Ярославны» — картина К. А. Васильева, 1973 год.
 «Ярославна» — балет Б. И. Тищенко по «Слову о полку Игореве» (1974).
 Вышеслава Ярославна (ок. 1150—1194 или 1158(?)—1219) — (вне брака) жена князя познанского и калишского Одона I Великопольского.

Другие известные носительницы этого отчества:

 Дочь Ярослава II Изяславовича, князя князь туровского, новгородского, луцкого, великого князя киевского, и дочери Владислава II, князя Чехии: Анастасия Ярославна (? — ?).

 Дочь Ярослава Глебовича, князя рязанского, и Всеславы Рюриковны: Всеслава Ярославна (? — ?).

 Дочери Ярослава Святополчича, князя владимиро-волынского: Софья Ярославна (ок. 1111—1158) — жена князя минского Ростислава Глебовича.
 Прибыслава Ярославна (? — ок. 1156) — жена князя Поморья Ратибора I.

 Дочери Ярослава III Всеволодовича, великого князя киевского и владимирского, и Ростиславы Мстиславны: Мария Ярославна (1240—?).
 Ульяна (Евдокия) Ярославна (после 1214—?).

 Дочери Ярослава III Ярославича, князя тверского, новгородского, великого князя владимирского, и Ксении Юрьевны: Ксения Ярославна (?—ум. 1286) — жена князя белзкого, галицко-волынского, луцького, дорогочинського и короля Руси Юрия Львовича.
 Софья Ярославна (ок 1261/1267/1270—1305) — игуменья Свято-Афанасьевского (Софьиного, Софийского) женского монастыря в Твери.

 Дочь Ярослава Васильковича, князя витебского: Мария Витебская (? — не ранее 1346/1349) — возможно дочь витебского князя Ярослава Васильковича, жена изяславского и великого князя литовского Явнута, впоследствии — жена великого князя литовского Ольгерда.

 Дочери Ярослава Владимировича, князя серпуховского, боровского и малоярославского, и боярской дочки Марии Фёдоровны Голтай Кошкиной: Мария Ярославна (ок. 1418—1484) — жена великого князя московского Василия II Тёмного.
 Елена Ярославна (? — 1484) — жена удельного князя верейского, белозерского и вышгородского Михаила Андреевича.
 Ярославна Боровская (? — ?) — (имя не известно) — первая жена князя звенигородского, великого князя московского Василия Юрьевича Косого

 Названия 
 Этот термин может принимать также следующие значения
 «Анна Ярославна — королева Франции» — исторический роман Антонина Ладинского (1961 год, опубликован в 1973).
 «Анна Ярославна» — опера Антина Рудницкого (1966—1967 годы).
 «Анна Ярославна» — юбилейная монета номиналом 2 гривны, выпущенная 22 мая 2014 года Национальным банком Украины.
 «Ярославна, королева Франции» — художественный фильм Игоря Масленникова 1978 года, по мотивам исторического романа Антонина Ладинского.
 «Ярославна» — балет Б. И. Тищенко по «Слову о полку Игореве» (премьера 30 апреля 1974 года).
 «Ярославна-ТМЗ» — женский волейбольный клуб из города Тутаева Ярославской области.
 «Ярославна» — женский гандбольный клуб из Ярославля.
 Ярославна — ошибочное (общепринятое в обиходе) название популярной песни 1970-х «Ярославия» Льва Ошанина и Павла Аедоницкого.Ярославия . Музыка П. Аедоницкого. Слова Л. Ошанина // Сиреневый туман: Песенник. Любимые песни и романсы для голоса и гитары. — : Композитор, 2006. — 480 с. — ISBN 5-7379-0194-7
 «Ярославна» — советские женские духи парфюмерной и косметической фабрики «Новая заря» (Москва, СССР), аромат создан в 1963 году. Духи названы в честь первой женщины-космонавта В. Н. Терешковой, уроженки Ярославской области
 'Ярославна' — сорт хризантемы корейской.
 'Ярославна' — сорт черешни
 Ярославна (местн., род. и вин. п. ярославн и ярославен'') — ненормативный этнохороним жительниц Ярославля, применяется в разговорной речи
 «Ярославна» — посыльное судно флотилии Северного Ледовитого океана, купленное в 1916 году у США (до этого яхта «Лисистрата») для охраны промыслов. В период с 26 июня 1920 года по март 1921 года — один из трёх крейсеров-заградителей морского отряда Морских сил Северного моря. С 5 февраля 1924 года — сторожевой корабль «Воровский».
 Еврорегион «Ярославна» — еврорегион, образованный между Сумской областью Украины и Курской областью Российской Федерации 24 апреля 2007 года

Примечания